Le nom « Paul Flynn » peut désigner :

 Paul Flynn (1935-2019), homme politique britannique ;
 Paul Flynn (1986- ), joueur irlandais de football gaélique.